Malwida-von-Meysenbug-Schule ist der Name folgender Bildungseinrichtungen:

 früherer Name der Heinrich-Schütz-Schule in Kassel
 früherer Name der Werner-von-Siemens-Oberschule in Berlin, siehe Werner-Siemens-Realgymnasium #Geschichte